Liaoningosaurus, буквально: «ящер из Ляонина» — анкилозавр из нижнего мела, отличающийся необычным строением скелета. Полный скелет голотипа (V12560; Институт палеонтологии позвоночных и палеоантропологии, Пекин) был найден в формации Исянь (аптский ярус) в уезде Исянь (провинция Ляонин, Китай).

Типовой вид Liaoningosaurus paradoxus был назван и описан в 2001 году группой учёных в составе: Сюй Син , Ван Сяолинь , Ю Хайлу . Родовое название относится к провинции Ляонин, а видовое образовано из-за сочетания особенностей строения анкилозаврид и нодозаврид, которые были отражены в данном экземпляре.

Общая длина обнаруженного скелета составляет 34 см, что делает его наименьшим из всех ранее обнаруженных скелетов анкилозавров. Особенностью образца Liaoningosaurus является то, что у него сохранилось внешнее нижнечелюстное окно . Отмечено присутствие предглазничных отверстий . Вышеуказанные черты являются свидетельством того, что данный экземпляр Liaoningosaurus был сравнительно молод, как и указывают на это большие зубы, сохранённые зубы в предчелюстной кости, длинные ноги и острые когти. Отличительной особенностью таксона, или аутапоморфией, может быть трапециевидная форма грудной клетки.

Среди особенностей также можно выделить наличие брюшной брони в виде двух больших парных остеодерм, охватывающих весь живот, поверхностная структура которых представляет собой небольшие отточенные шестиугольные и ромбические выпуклости. Подобные пластины не являются характерными для анкилозавров. Небольшие треугольные остеодермы были найдены на плече, лопатке, указывая на основания плечевых шипов.

Таксономическое определение Liaoningosaurus затруднено из-за юного возраста индивидуального образца и наличия признаков, характерных как для анкилозавров, так и для нодозавридов. Сюй Син с соавторами опубликовал кладистический анализ, где Liaoningosaurus размещён базально внутри семейства нодозаврид. В то время как Викариус  условно указывает на его неопределённое положение среди анкилозавров. Кладистический анализ, проведённый Р. Томпсоном, предполагает, что Liaoningosaurus — базальный анкилозавр.

Примечания 

Анкилозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии из меловых отложений Китая
Фоссилии, описанные в 2001 году
Таксоны, описанные Сюй Сином